Niemcy:
 Fürfeld – dzielnica Bad Rappenau
 Fürfeld – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach